Osoby o nazwisku Łobkow:
 Dmitrij Łobkow – rosyjski łyżwiarz szybki
 Wiaczesław Łobkow – radziecki polityk